Станић може да се односи на:

 Станић, српско презиме

или

 Станић Поље, насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Станић (Црес), насеље на острву Црес, Република Хрватска

или

 Награда Радомир Станић

или

 Ана Станић
 Ања Станић
 Тихомир Станић
 Радомир Станић
 Срђан Станић
 Драгутин Станић

Види још 
 Стан